Mark Knowles en Daniel Nestor wonnen de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo Michaël Llodra en Fabrice Santoro met 7-6 en 6–3.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 2002